Europe může být:

 Europe (album) – studiové album švédské rockové skupiny Europe.
 Europe – rocková skupina
 Európa – dcera týrského krále Agénora a jeho manželky Télefassy